Bataille des îles de Lérins (1635)
 Bataille des îles de Lérins (1637)